Le patronyme Ackermann signifie en allemand "homme du champ". Son origine anthroponymique désignait donc les laboureurs et les travailleurs de la terre.

Le préfixe Acker vient de l'allemand ou du vieil anglais, et est apparenté à l'« acre » ; il signifie « champ » ou « terrain ». Dans les pays germaniques, le patronyme est très courant.

Personnalités 

 Anton Ackermann (1905-1973), ministre des Affaires étrangères allemand ;
 Dorothea Ackermann (1752-1821), actrice allemande ;
 Else Ackermann (1933-2019), pharmacologue et femme politique allemande ;
 Ernst Christian Wilhelm Ackermann (1761-1835), fonctionnaire bohème ;
 Franz Ackermann (1963-), artiste abstrait ;
 Georg Christian Benedict Ackermann (1763-1833), théologien allemand ;
 Georg Friedrich Ackermann (1787-1843), peintre paysagiste allemand ;
 Georg Ackermann (1972)-, athlète allemand ;
 Haider Ackermann (1971), créateur français de prêt-à-porter ;
 Hans Ackermann (), dramaturge allemand ;
 Henri Ackermann (1922-2014), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Jacob Fidelis Ackermann (1765-1815), médecin allemand ;
 Johan Ackermann (1970-), joueur de rugby sud-africain ;
 Johann Adam Ackermann (1780-1853), peintre paysagiste allemand ;
 Johann Christian Gottlieb Ackermann (1756-1801), médecin allemand ;
 Josef Ackermann (1905-1997), membre de la SA ;
 Josef Meinrad Ackermann (1948-), actuel directeur général de la Deutsche Bank ;
 Joseph Ackermann (1901-1987), homme politique suisse, membre du parti conservateur ;
 Konrad Ernst Ackermann (1710 ou 1712-1771), acteur allemand ;
 Leopold Ackermann (Petrus Fouresius) (1771-1831), archéologue biblique ;
 Liliane Ackermann (1938-2007), scientifique et essayiste française ;
 Louise Victorine Ackermann (1813-1890), poétesse française ;
 Marie Magdalene Charlotte Ackermann (1757-1775), actrice allemande ;
 Marion Ackermann (1949-2020), actrice et réalisatrice belge ;
 Max Ackermann (1887-1975), peintre allemand ;
 Olivier Ackermann (1969-), coureur cycliste français ;
 Otto Ackermann (1909-1960), chef d'orchestre suisse ;
 Pascal Ackermann (1994-), coureur cycliste allemand ;
 Paul Ackermann (1812-1846), linguiste français ;
 Renate Ackermann (1952-), femme politique allemande ;
 Ronny Ackermann (1977-), skieur allemand ;
 Rosemarie Ackermann (1952-), athlète allemande ;
 Rudolph Ackermann (1764-1834), inventeur et libraire allemand ;
 Silvère Ackermann (1984-), coureur cycliste suisse ;
 Simone Ackermann (1990-), triathlète sud-africaine ;
 Sophie Charlotte Ackermann (1714-1792), actrice allemande ;
 Stephan Ackermann (1963-), évêque catholique allemand ;
 Stephan Ackermann (1983-), nageur sud-africain ;
 Wilhelm Ackermann (1896-1962), mathématicien allemand, a donné son nom à une fonction récursive non récursive primitive ;
 Wilhelm Heinrich Ackermann (1789-1848), pédagogue allemand ;
Levi Ackermann , personnage emblématique du manga Shingeki No Kyojin ; 
Mikasa Ackermann personnage emblématique du manga Shingeki No Kyojin ;

Voir aussi 
 Fonction d'Ackermann
 Géométrie directionnelle d'Ackermann

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme suisse
Patronyme juif